Eschata rififi, een vlinder uit de  familie van de grasmotten
Du rififi chez les hommes, een Franse film uit 1955
Du rififi chez les femmes, een Frans-Italiaanse film uit 1959
Rififi in Amsterdam, een Nederlandse film uit 1962